Bryodiscus är ett släkte av lavar som beskrevs av B.Hein, E.Müll. och Josef Poelt. Bryodiscus ingår i familjen Odontotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Sporsäcksvampar
Bryodiscus